Билсон — фамилия. Известные носители:
 Билсон, Малколм
 Билсон, Рэйчел